Gervais (Oregon), een plaatsje in Oregon, Verenigde Staten
 Charles-Hubert Gervais, een Frans componist
 Paul Gervais, een Frans dierkundige en paleontoloog
 Ricky Gervais, een Brits komiek, acteur en schrijver
 Gervais (illustrator)
 een merk van de voedingsgroep Danone